Egelbach ist ein Gewässername:

 Egelbach (Bibert), rechter Zufluss der Bibert bei Schwaighausen, Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Egelbach (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat in Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Egelbach (Radolfzeller Aach), linker Zufluss der Radolfzeller Aach bei Überlingen am Ried, Stadt Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Egelbach (Thur), linker Zufluss der Thur im Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich

Siehe auch:
 Egelsbach
 Egelgraben